De Regionalliga 1999/00 was het zesde seizoen als derde hoogste klasse in het Duitse voetbal. 

Voor de laatste keer waren er vier reeksen, na dit seizoen zouden deze samen gevoegd worden tot twee reeksen. De kampioenen van de reeksen West/Südwest en Süd promoveerden naar de 2. Bundesliga. De kampioenen van de reeksen Nord en Nordost speelden een play-off tegen elkaar om de derde promovendus aan te duiden. De verliezer van dit duel speelde nog een verdere eindronde met de vicekampioenen van de reeksen West/Südwest en Süd om nog een vierde promovendus aan te duiden.

Noord 

1 VfB Oldenburg kreeg aan het einde van het seizoen twee strafpunten omdat het belastingen niet op tijd betaald had.

Noordoost

West/Zuidwest

2 FC Gütersloh vroeg het faillissement aan na de 23ste speeldag en stond toen als degradant vast, alle wedstrijden werden geannuleerd.

Zuid

3 FC Augsburg kreeg geen licentie voor het volgende seizoen.
4 Omdat het eerste elftal van Karlsruher SC uit de 2. Bundesliga degradeerde moesten de amateurs noodgedwongen degraderen.

Eindronde

Eerste ronde

VfL Osnabrück promoveert.

Tweede ronde

Duits competitievoetbal 1999/00
Regionalliga